Салинатор (Salinator) е име на:

 Salinator, вид охлюви, клас мекотели (коремоноги)

 Когномен на римски фамилии:

 Марк Ливий Салинатор, консул 219 и 207 пр.н.е.
 Гай Ливий Салинатор (претор), претор 202 пр.н.е.
 Гай Ливий Салинатор, консул 188 пр.н.е.
 Луций Опий Салинатор, претор 191 пр.н.е.
 Гней Педаний Фуск Салинатор, суфектконсул 61 г.
 Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 84 г.), суфектконсул 84 г.
 Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 118 г.), консул 118 г.
 Гней Педаний Фуск Салинатор, заговорник, син на консула от 118 г., екзекутиран 136 г.